Leukose bezeichnet folgende Erkrankungen:
 Enzootische Leukose der Rinder
 Leukose der Katzen, siehe Katzenleukämie
 Meerschweinchenleukose
 ältere Bezeichnung für Leukämie